World Cyber Games 2013 — четырнадцатый чемпионат мира по киберспорту World Cyber Games, который прошёл в Китае с 28 ноября по 1 декабря 2013 года.

Официальный список дисциплин 

Шутеры от первого лица:
  CrossFire
  AssaultFire*

Стратегии в реальном времени:
  Warcraft III: The Frozen Throne
  StarCraft II: Heart of the Swarm
  League of Legends

MMOG:
  World of Tanks

Файтинг:
  Super Street Fighter IV

Спортивный симулятор:
  FIFA 14
  QQ Speed*

* Игры, добавленные организаторами турнира для рекламы. Результаты по ним не учитывались в общем медальном зачёте.

Warcraft III: The Frozen Throne

Групповой этап 

В турнире приняли участие 6 игроков, которые были помещены в одну группу.

Плей-офф

Результаты 
 1 место —  TH000 — $10 000
 2 место —  Moon — $3 000
 3 место —  FoCuS — $1 000

StarCraft II: Heart of the Swarm

Групповой этап 

В групповом этапе приняли участие 29 игроков, которые были поделены на 4 группы.

Плей-офф

Результаты 
 1 место —  Soulkey — $30 000
 2 место —  Sora — $15 000
 3 место —  ST.PartinG — $7 500

Результаты

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт российских отборочных игр .
 Официальный сайт World Cyber Games .

2013